Bosznia-Hercegovina
Sutina, falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Sutina falu Muć községben, Split-Dalmácia megyében